Agata Kryszak – polski muzyk
 Janusz Kryszak – polski literaturoznawca
 Jerzy Kryszak – polski aktor i satyryk